Topcat als Kunstwort aus Top („Spitze“) und Cat („Catamaran“) bezeichnet:

 Topcat (Bootsklasse), Segelkatamarane in verschiedenen Baugrößen

Topcat (als „Super-Kater“) bezeichnet:

 Top Cat, US-amerikanische Zeichentrickserie (1961–62)
 Topcat (Comic), Zeichentrickfigur
 TopCat (DJ), venezolanisch-US-amerikanischer DJ und Musikproduzent (Top Cat Records)